Changgang bezeichnet:

 Changgang (Fengkai) (长岗镇), Großgemeinde im Kreis Fengkai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Changgang (Renhuai) (长岗镇), Großgemeinde der Stadt Renhuai in der chinesischen Provinz Guizhou
 Changgang (Sui, Shangqiu) (长岗镇), Großgemeinde im Kreis Sui in der chinesischen Provinz Henan
 Changgang (Sui, Suizhou) (长岗镇), Großgemeinde im Kreis Sui in der chinesischen Provinz Hubei
 Changgang (Lanxi) (长岗乡), Gemeinde im Kreis Lanxi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Changgang (Xingguo) (长冈乡), Gemeinde im Kreis Xingguo in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Changgang-gun, einen Landkreis der Provinz Chagang-do von Nordkorea